Itapeva (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Itapeva (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
Itapeva (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo